Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 19-én rendezték Jamanúcsiban. Az aranyérmet a német Hilde Gerg nyerte meg. A Magyarországot képviselő Barsi Kinga és Labancz Marika egyaránt nem ért célba az első futamban, így helyezetlenül zártak.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1998. évi téli olimpiai játékokon